Bullerskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Bullerskär, Sastmola, Satakunta,

Sverige 

 Bullerskärs naturreservat, Norrtälje kommun, 

Robotskapade Finlandförgreningar